Барбаро́сса, в отдельных случаях Барбароса (от  — «рыжая борода») — прозвище ряда людей и , впоследствии также фамилия.

 Носители прозвища
 Фридрих I Барбаросса (1122—1190) — император Священной Римской империи.
 Арудж Барбаросса (ок. 1473—1518) — пират, султан Алжира.
 Хайреддин Барбаросса (1475—1546) — турецкий флотоводец и вельможа.
 Мануэль Пиньейро «Барбаросса» — кубинский коммунист, основатель спецслужб Фиделя Кастро.

 Носители фамилии
  (род. 1961) — британский музыкант (барабанщик) и писатель.
  (род. 1961) — итальянский певец и автор песен, участник «Евровидения-1988».
  (1906—1992) — американский скульптор.

Произведения культуры
  — художественный фильм 1982 года реж. Фреда Скеписи.
 «Барбаросса» — художественный фильм 2009 года.
 «Барбаросса» — роман Валентина Пикуля 1991 года.

Другое
 Операция «Барбаросса» — разработанный в нацистской Германии план войны против СССР и совершённое в соответствии с ним нападение на Советский Союз (лето — осень 1941 года).